Василий Степанович Юматов (? — † 17.07.1848, д. Юматово Уфимского уезда Уфимской губернии, ныне Чишминский район) — российский краевед-историк, этнограф, общественный деятель.

Биография 
Происходил из небогатой дворянской семьи Уфимской губернии.

Службу свою начал на военном поприще, служил морским офицером.

Вскоре вышел в отставку, затем некоторое время служил по выборам судьей в Уфимском уездном суде.

B 1830 году Василий Степанович бросил службу, поселился в своем родовом имении в Уфимском уезде и большую часть свободного времени стал посвящать изучению истории Оренбургского края.

Юматов пересмотрел почти все полное собрание законов и извлек из него все правительственные акты, относящиеся к Оренбургскому краю, но окончить эту работу, так же как и окончить историю Оренбургского края, ему не удалось.

В совершенно ином ключе готовил свои работы для «Оренбургских губернских ведомостей» уфимский помещик Василий Степанович Юматов (? — 1848), специализировавшийся на исторических изысканиях. — . Работы В. С. Юматова посвящены исключительно историческим (этнографическим) изысканиям.

Юматов скончался 17-го июля 1848 г. во время эпидемии холеры. Похоронен в Жуково, где до сих пор сохранилась чугунная надмогильная плита.

В некрологе в «Оренбургских Губернских Ведомостей» (№ 30 за 24 июля 1848) говорилось: «Чтение исторических книг, и в особенности касающихся до местного края, были любимым его занятием… Он, сколько нам известно, собрал весьма много материалов для Истории Оренбургского края… кажется, располагался заняться составлением и самой Истории края»

Некролог закрывался словами: «Мир праху твоему, добрый наш сотрудник; да успокоит тебя Милосердый Бог в селении праведных!»

Уфимский историк Михаил Роднов убежден, что «Такое мог написать только редактор „Ведомостей“ И. П. Сосфенов, других сотрудников в газете (неофициальной части) просто не было. По тексту некролога чувствуются личные переживания, скорее всего, Сосфенов и Юматов поддерживали близкое знакомство, и, видимо, после смерти Василия Степановича его архив с рукописями оказался у И. П. Сосфенова, потому что работы Юматова продолжали выходить на страницах „Оренбургских губернских ведомостей“».

Библиография 
Печататься начался в 1847 г. со статей:

 «Мысли об Истории Оренбургской губернии»;

 «О названии Башкирцев»;

 «Грамота к стольнику и Уфимскому воеводе Головину, чтобы Башкирских земель Русским пришлым людям не отдавать»;

 «Несколько известий о службе Башкирцев».

В 1848 при жизни вышли:

 «Древние памятники на земле Башкирцев Чубиминской волости»//Оренбургские губернские ведомости, 1848, № 1, 2, 4 ,7, 9;

 «Древние предания у Башкирцев Чубиминской волости»;

 «Исследование о начале Гурьева города»;

 «Исследование о городе Гурьеве и взятии его Стенькою Разиным».

 Хронологический обзор достопримечательных событий в пределах нынешней Оренбургской губернии и важнейших постановлений, относящихся к этому краю //там же, −31.

После смерти автора публикуются в 1848 году: статья «Нечто из описания нравов Башкирцев былого времени» с подзаголовком — извлечено из записок современника, в 1849 году выходит «Сравнительный взгляд на состояние большой части дворянских имений уфимского уезда, в нынешнее и прежнее время (Из записок, оставшихся после покойника)», затем очень большой «Краткий исторический взгляд на первобытных жителей Оренбургского края (Извлечено из записок покойного В. С. Ю.)», в 1851 году — «О поимке Марины Мнишек на берегах Урала (Из мемуар. покойного В. С. Юматова»), в 1852 году — «Материалы для истории Пугачёвского бунта».

Литература 
Башкирия в русской литературе. Т.1. Уфа, 1961.

Русский биографический словарь: В 25 т. /А. А. Половцов. — М., 1896—1918. Том: 31, Стр.: 319

Ссылки 
 http://www.bp01.ru/public.php?public=2532  Роднов Михаил. Сосфенов: журналист и писатель//Бельские просторы, № 9 (166) Сентябрь, 2012 г.

 http://ufa-gid.com/encyclopedia/yumatov.html

 Башкирская энциклопедия

Родившиеся в Уфимском районе